Töpferberg steht für
Töpferberg (Treffurt), Thüringen
Naturschutzgebiet Töpferberg, Mecklenburg-Vorpommern
Plac Pocztowy (Zgorzelec) (bis 1945: Töpferberg in Görlitz)
Siehe auch:
 Töpferberge, Brandenburg